Skoki narciarskie na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2011 – zawody w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 15–17 lutego 2011 roku w Libercu, w ramach Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2011. 

Na skoczni narciarskiej Ještěd zostały przeprowadzone dwa konkursy – po jednym indywidualnym i drużynowym. Indywidualne mistrzostwo świata zdobył Fin Jarkko Määttä, natomiast w konkursie drużynowym triumfowała reprezentacja Polski w składzie: Krzysztof Biegun, Mateusz Kojzar, Aleksander Zniszczoł oraz Klemens Murańka.

Zawody w skokach narciarskich na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy były rozgrywane po raz piąty.

Konkurs indywidualny na skoczni HS 100 (15.02.2011)

Konkurs drużynowy na skoczni HS 100 (17.02.2011)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011
Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy 2011